Marko Nikolić – allenatore serbo
 Marko Nikolić – attore serbo
 Marko Nikolić – calciatore serbo
 Marko Nikolić – calciatore svedese
 Marko Nikolić – pallavolista serbo
 Marko Nikolić – pugile serbo